Парамоново — название географических объектов в России.

Населённые пункты 
 Парамоново — село в Альменевском районе Курганской области.
 Парамоново — деревня в Дмитровском районе Московской области.
 Парамоново — деревня в Ковернинском районе Нижегородской области.
 Парамоново — деревня в Корсаковском районе Орловской области.
 Парамоново — село в Урицком районе Орловской области.

Другое 
 Парамоново — трасса для саней, бобслея и скелетона в Дмитровском районе Московской области.